Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Mabilleana
 Macaldenia
 Macapta
 Macdunnoughia
 Macella
 Macellopis
 Machaeropalpus
 Macrhypena
 Macristis
 Macrocarsia
 Macrochilo
 Macrodes
 Macronoctua
 Macroprora
 Madathisanotia
 Madecathymia
 Madegalatha
 Madeuplexia
 Madoce
 Mafana
 Magellana
 Mageochaeta
 Maghadena
 Maguda
 Magulaba
 Magusa
 Maguza
 Maikona
 Makapta
 Malagonia
 Malatrogia
 Maliangia
 Maliattha
 Maltana
 Mamerthes
 Mamestra
 Mammifrontia
 Manbuta
 Mandela
 Manga
 Manoblemma
 Manruta
 Marapana
 Maraschia
 Marasmalus
 Marathyssa
 Marca
 Marcillada
 Marcipa
 Marcipalina
 Marcipopsis
 Mardara
 Maresia
 Mareura
 Margana
 Margasotis
 Margelana
 Margitesia
 Margiza
 Margizoides
 Marilopteryx
 Marimatha
 Marmorinia
 Marojala
 Maronia
 Maronis
 Marsipiophora

 Marthama
 Marzigetta
 Masalia
 Masca
 Maschukia
 Masebia
 Masoga
 Massaga
 Massala
 Massava
 Mastigia
 Mastigophorus
 Mastiphanes
 Mastixis
 Mataeomera
 Matarum
 Mathura
 Matigramma
 Matiloxis
 Matopo
 Maxera
 Maxia
 Maxilua
 Maxula
 Mazacyla
 Mazuca
 Mecistoptera
 Mecodina
 Mecodinops
 Mecodopsis
 Mecynoptera
 Mecyra
 Medlerana
 Megacephalomana
 Megachyta
 Megacronycta
 Megaloctena
 Megalodes
 Megalographa
 Megalonycta
 Megaloptera
 Meganephria
 Meganyctycia
 Megarhomba
 Megasema
 Megastopolia
 Meghypena
 Megistoclisma
 Megonychiana
 Meizoglossa
 Mekrania
 Melagramma
 Melaleucantha
 Melamera
 Melanarta
 Melanchra
 Melanchroiopsis
 Melanephia
 Melanomma
 Melanoplusia
 Melapera
 Melapia
 Melaporphyria
 Meliaba
 Melicleptria
 Melionica
 Melipotis

 Mellinia
 Menada
 Menarsia
 Mendozania
 Menecina
 Meneptera
 Menopsimus
 Mentaxya
 Mepantadrea
 Meranda
 Meridyrias
 Meristides
 Meristis
 Merolonche
 Meropis
 Meropleon
 Mervia
 Mesaegle
 Mesapamea
 Mesasteria
 Mesembragrotis
 Mesembreosa
 Mesembreuxoa
 Mesocopsis
 Mesocrapex
 Mesoeuxoa
 Mesogenea
 Mesogona
 Mesoligia
 Mesolomia
 Mesophractias
 Mesoplectra
 Mesoplus
 Mesorhynchaglaea
 Mesoruza
 Mesosciera
 Mesotrosta
 Mestleta
 Metacala
 Metacausta
 Metachrostis
 Metacinia
 Metacullia
 Metaegle
 Metaemene
 Metagarista
 Metagnorisma
 Metahadena
 Metalectra
 Metalepsis
 Metallata
 Metalopha
 Metaphoenia
 Metapioplasta
 Metaplusia
 Metaponpneumata
 Metappana
 Metaprionota
 Metaprosphera
 Metasada
 Metasarca
 Metatacha
 Metaxaglaea
 Metaxanthiella
 Metaxyja
 Metaxyllia

 Metecia
 Meterana
 Methorasa
 Metina
 Metlaouia
 Metopiora
 Metopistis
 Metopoceras
 Metopodicha
 Metoponia
 Metoponrhis
 Metopoplacis
 Metopoplus
 Metoposcopa
 Metopta
 Metria
 Meyrickella
 Micardia
 Michelliana
 Michera
 Micracontia
 Micraeschus
 Micragrotis
 Micramma
 Micrantha
 Micranthops
 Micrapatetis
 Micrathetis
 Micraxylia
 Micreremites
 Micriantha
 Microcoelia 
 Microedma
 Microhelia
 Microlita
 Micromania
 Micromonodes
 Microphaea
 Microphisa
 Microphta
 Microplexia
 Microraphe
 Microrthosia
 Microselene
 Microsemyra
 Microsyngrapha
 Microxyla
 Mictochroa
 Mila
 Militagrotis
 Milyas
 Mimachrostia
 Mimanuga
 Mimasura
 Mimeugoa
 Mimeusemia
 Mimleucania
 Mimobarathra
 Mimophisma
 Mimoruza
 Minica
 Miniodes
 Miniophyllodes
 Miniphila
 Minofala
 Minucia

 Miodera
 Mionides
 Miracavira
 Miracopa
 Miropalpa
 Misa
 Miselia
 Mithila
 Mitothemma
 Mitrophrys
 Mixomelia
 Mnesipyrga
 Mniopamea
 Mniotype
 Mocis
 Mocrendes
 Modunga
 Moepa
 Molopa
 Molvena
 Molybdonycta
 Molynda
 Momophana
 Monima
 Monobotodes
 Monochroides
 Monocondica
 Monocymia
 Monodes
 Monogona
 Monoptya
 Monosca
 Monostola
 Monoxylena
 Monticollia
 Mopothila
 Mormecia
 Mormo
 Mormonia
 Mormoscopa
 Morphopoliana
 Morrisonia
 Mosara
 Mosopia
 Motama
 Motina
 Mouralia
 Moureia
 Mudaria
 Mulelocha
 Multsotis
 Murgisa
 Mursa
 Musothyma
 Musurgina
 Myalila
 Myana
 Mycterophora
 Mycteroplus
 Mydrodoxa
 Myrtale
 Mystomemia
 Mystrocephala
 Mythimna
 Mythymima
 Myxinia

Примечания 

Совки
Списки бабочек